Ladies First steht für:

 Ladies First (Chor), deutscher Frauenchor
 Radio Ladies First, deutscher Hörfunksender (1988–1994)
 Nachtschicht – Ladies First, deutscher Fernsehfilm von Lars Becker (2016)

Siehe auch:
 First Lady, Ehefrau eines führenden Politikers